Del Campo ist der Name folgender Personen:

 Carlos Ibáñez del Campo (1877–1960), chilenischer Militär und Politiker; zweimal Präsident Chiles
 Conrado del Campo y Zabaleta (1878–1953), spanischer Komponist, Violinist und Musikpädagoge
 Estanislao del Campo (Pseudonym Anastasio el Pollo; 1834–1880), argentinischer Dichter
 Francisco Molinos del Campo (1785–nach 1826), mexikanischer Botschafter
 Giovanni del Campo (Giovanni di Filippo del Campo, Jean Ducamps; 1600–nach 1638), französischer Maler
 Juan Del Campo (* 1994), spanischer Skirennläufer
 Manuel del Campo (1913–1969), mexikanischer Filmeditor
 Nicolás del Campo y Rodríguez de Salamanca (1725–1803), spanischer Militär und Kolonial-Gouverneur